Certains films connaissent de multiples réécritures et péripéties diverses avant d'entrer en production, au point que certains n'arrivent même jamais à ce stade et passent irrémédiablement aux oubliettes. Le développement d'un projet de film est un processus complexe, et parfois, il suffit d'un seul événement pour que l'entreprise périclite : comédien qui ne peut ou ne veut plus faire le film, coproducteur - même minoritaire - qui se désiste, échec dans la recherche d'un distributeur, projet concurrent… On parle alors de , terme anglo-saxon servant à définir un projet dont le développement a pris une tournure telle qu'il est peu probable qu'il voit jamais le jour. Il arrive même parfois, paradoxalement, que dans l'intérêt même de ceux qui l'ont développé, il soit préférable qu'un projet ne soit pas produit. Il s'agit ici de projets qui n'ont jamais été tournés, et non de ceux qui ont été tournés mais jamais distribués.

Toutefois de nombreux scénarios de ces projets avortés circulent parmi les cinéphiles les plus passionnés. En voici une liste non exhaustive.

Les scénarios

Alien 3 
Avant d'être finalement tourné sous la direction de David Fincher, ce film est célèbre pour être passé sous de nombreuses formes à l'état de scénario, dans des versions très différentes, et entre les mains de scénaristes de renom : William Gibson, Eric Red, David Twohy, Vincent Ward, John Fasano et Larry Ferguson.
Le scénario ayant finalement servi au tournage du film a été écrit par les producteurs David Giler et Walter Hill, avec suffisamment d'éléments restants du travail de Larry Ferguson pour que celui-ci ait droit à un crédit.

Aliens Vs Predator 
Scénario écrit par Peter Briggs, qui ne correspond en rien au film Alien vs. Predator finalement écrit et réalisé par Paul W. S. Anderson, mais qui est célèbre pour avoir été en son temps le scénario payé le plus cher par un studio.

Carnivore 
Scénario écrit par les Wachowski, dont la rumeur dit qu'il aurait pu être réalisé par George Romero. Aujourd'hui ce projet semble définitivement abandonné.

Dune 
Après La Montagne Sacrée, Michel Seydoux propose à Alejandro Jodorowsky de produire son prochain film. Alejandro Jodorowsky se lance alors dans son projet le plus ambitieux : l'adaptation du roman Dune de Frank Herbert. Il voulait faire de ce chef-d’œuvre de la littérature de science-fiction une longue œuvre ésotérique qui aurait bouleversé les cadres classiques de la narration. Il travaille avec les artistes Jean Giraud (dit Mœbius), H.R. Giger et Chris Foss sur les aspects visuels, ainsi qu'avec le spécialiste des effets spéciaux Dan O'Bannon. Il souhait que la musique du film soit composée par Pink Floyd et Magma. La distribution comprendrait David Carradine (Leto Atréides), Salvador Dalí (empereur Padishah Shaddam IV), Orson Welles (Baron Vladimir Harkonnen), Mick Jagger (Feyd-Rautha Harkonnen), Brontis Jodorowsky (Paul Atréides), Udo Kier (Piter de Vries), Amanda Lear (Princesse Irulan).

Lorsque l'équipe de production recherche 2,5 millions de dollars pour finaliser le budget, elle se heurte au refus des studios hollywoodiens qui craignent le tempérament de Jodorowsky. La production s'arrête alors brusquement. Dan O’Bannon était si dévasté par cet échec qu’il a fini en maison de repos et a écrit Alien pour se consoler. Un film documentaire réalisé par Frank Pavich racontant les déboires de Jodorowsky est sorti en 2013 : Jodorowsky's Dune.

L'Enfer 

Ce scénario banal possède une histoire plus que surprenante : en 1964, Henri-Georges Clouzot imagine ce film à la réalisation inédite et révolutionnaire, ce projet énigmatique et insolite devait à sa sortie devenir un véritable événement. Doté d’un budget illimité et d’une distribution cinq étoiles, il était destiné à rester à la première place du box-office pour longtemps. Ce n’est qu’après trois semaines de tournage que  l’idée tombe à l’eau, la faute aux problèmes de santé d’Henry-Georges Clouzot (infarctus) et de Serge Reggiani (fièvre de Malte ou dépression). Les images filmées par le réalisateur furent déclarées perdues, avant d'être retrouvées. Celles-ci sont plus époustouflantes que prévu ; elles racontent un film unique, la folie et la jalousie filmées en caméra subjective. Un documentaire nommé L'Enfer d'Henri-Georges Clouzot et réalisé par Serge Bromberg est sorti en 2009. Un remake du film nommé L’Enfer, réalisé par Claude Chabrol est sorti en 1994.

Les Frères Vega 
Envisagé sous le titre « Double V Vega », le film mettait en scène Vic Vega, personnage de Reservoir dogs interprété par Michael Madsen et Vincent Vega, son frère, interprété par John Travolta dans Pulp Fiction. Il était censé être un préquel aux deux films, racontant la vie que menait Vincent à Amsterdam. L’emploi du temps et les nombreux projets de Tarantino ont malheureusement enterré les espoirs des fans. De plus l’âge plus avancé des 2 acteurs principaux ne leur permet plus de reprendre leur rôle.

Godzilla 
Avant d'être écrit par Dean Devlin et Roland Emmerich, et réalisé par ce dernier, le scénario de Godzilla de 1998 avait été commandé à Ted Elliott et Terry Rossio, le duo de scénaristes auteurs de Shrek et Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl. Les différences avec la version finale sont suffisamment importantes.

I, Robot 
Avant de devenir en 2004 le succès avec Will Smith, I, Robot a été scénarisé en 1978 par Harlan Ellison d'après le cycle de nouvelles de Isaac Asimov. Lors d'une entrevue avec le directeur de la production de la Warner Bros., Robert Shapiro, Ellison prit conscience que cet homme n'avait pas lu son scénario et l'accusa d'avoir la "cervelle d'un artichaut". M. Shapiro renvoya Ellison, et le scénario tomba dans l'oubli. En 1987, il est publié dans le Magazine de Science-Fiction d'Isaac Asimov, puis en livre.

Megalopolis 
Il s’agit là pour Francis Ford Coppola réalisateur d’un rêve, celui de créer une œuvre qui transcende son rapport à l’art et au monde. Il tente de lui donner vie depuis le début des années 80. Longtemps annoncé comme un film de science-fiction mettant en scène un architecte ayant le pouvoir d’arrêter le temps, il s’est avéré que c’est une œuvre qui (à défaut de se dérouler dans le futur) parle avant tout de la manière dont celui-ci se construit. Entre autres inspiré par un ouvrage d’Ayn Rand appelé La Source vive, il était censé représenter une fresque qui plonge dans la mégalopole New-Yorkaise pour comprendre comment les innombrables chemins croisés forment les lignes de l’avenir. Avec ce film, Coppola a pour intention de porter un constat global sur l’existence humaine sous toutes ses dimensions (politique, sociale, culturelle,..). La somme nécessaire à la réalisation de l’œuvre était outrageusement élevée de sorte qu’il a constamment buté sur le refus des studios. Le film semblait en voie de se concrétiser à l’orée des années 2000, mais les attentats du  ont provoqué la frilosité des studios, trouvant le sujet trop sensible.

Napoléon 
Scénario écrit par Stanley Kubrick, mais jamais tourné car jugé trop cher.

Plastic Man
Scénario écrit par les Wachowski, d'après la bande dessinée de Jack Cole.

Red, White and Blue
Scénario écrit par Andrew Kevin Walker, également scénariste de Seven.

Spider-Man 
Scénario écrit par James Cameron, jamais produit et assez différent de celui ayant servi au tournage du film réalisé par Sam Raimi.

Superman Lives 
Scénario écrit par Kevin Smith, et rejeté par Warner Bros.. Le projet passa dans les mains de nombreux réalisateurs (Tim Burton, McG, ...) avant d'échoir finalement à Bryan Singer, qui réalisera Superman Returns en 2006.

Notes et références 
Radio

Dans sa série de France Culture "Cinémaquette ou Écoutez les films que vous ne pouvez pas voir", Jean-Pierre Pagliano a choisi et présenté en version sonore des scénarios inédits de Guillaume Apollinaire, des frères Prévert, de Philippe Soupault, Pierre Chenal, Jean Ferry (octobre et ).

Notes

Références 

Scénario de film non réalisé